Mykietyńce – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie iwanofrankiwskim
 Mykietyńce – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie kosowskim